Die Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open 2017 waren ein Tennisturnier vom 17. bis 23. Juli 2017 in Newport. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Umag Open sowie in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt. Alle drei Turniere zählten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren Ivo Karlović im Einzel sowie Sam Groth und Chris Guccione im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 535.625 US-Dollar; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 600.345 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)